«Эсмеральда» () — немой короткометражный драматический фильм режиссёров Алис Ги-Блаше (1873—1968) и Викторена Жассе (1862—1913). Фильм снят по роману Виктора Гюго.

Премьера состоялась во Франции в 1905 году.

Сюжет 
Фильм рассказывает о жизни цыганской красавицы Эсмеральды и горбуна Квазимодо, звонаря Собора Парижской Богоматери.

В ролях 
 Деннис Бекке — Эсмеральда
 Хенри Ворин — Квазимодо

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Алисы Гай-Бланш
Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1905 года
Экранизации романа «Собор Парижской Богоматери»